Пу́лковская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пулковская улица — улица в Москве.
 Пулковская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Пулковская улица — улица в Донецке.
 Пулковская улица — улица в Мариуполе.
 Пулковская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Пулковское шоссе